Název Čertův dub nese více stromů či míst:

 Čertův dub (strom, Choceňsko) – památný strom v katastrálním území Choceň na vrchu Čertův dub severně od vesnice Sruby, okres Ústí nad Orlicí
 Čertův dub (vrch) – vrch (352 m) v Orlické tabuli na trojmezí obcí Choceň, Sruby a Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí 
 Čertův dub (Byňov) – strom na území vesnice Byňov, Nové Hrady, okres České Budějovice
 Čertův dub (Hrádeček) (také známý jako Krčínův dub), strom na hrázi bývalého rybníka Hrádeček v Třeboni, okres Jindřichův Hradec,